Лунное общество Бирмингема () — клуб и неофициальное учёное общество видных деятелей британского Просвещения, включавшее промышленников, натурфилософов и интеллигенцию, заседания которого проводились между 1765 и 1813 годах в Бирмингеме, Англия.

Сначала общество называлось Лунный круг (), «Луннoe общество» стало официальным названием с 1775 года. Название возникло потому, что общество собиралось во время полнолуния, так как, в отсутствие уличного освещения, дополнительный свет делал возвращение домой после ужина проще и безопасней. Члены общества в шутку называли себя «lunarticks», что являлось аллюзией на lunatics (сумасшедшие). Места встречи общества включали дома Мэттью Болтона , Эразма Дарвина в Личфилде, Сохо Хаус и Грейт Бар Холл.

Среди членов общества были: изобретатель паровой машины Джеймс Уатт, промышленник и партнёр Уатта Мэттью Болтон, фарфорозаводчик Джозайя Веджвуд, выдающийся химик Джозеф Пристли и другие известные учёные и предприниматели.

История 
За период около пятидесяти лет Лунное общество прошло через несколько стадий развития, оставаясь неформальным объединением. Правила, протоколы заседаний, публикации и списки членов общества не сохранились, и доказательства происходившего в обществе обнаружены только в переписке и дневниках людей, принимавших участие в обществе. Поэтому историки не пришли к единому мению относительно того, что является свидетельством членства в Лунном обществе, кто входит в список его членов и даже того, существовало ли общество. Например, Джозайя Уэджвуд некоторыми комментаторами включается в число пяти «основных членов» общества, в то время как другие считают, что он вообще «не может считаться настоящим членом».

Даты основания общества варьируются от «до 1760» до 1775. Некоторые историки считают, что Лунное общество прекратило существование в 1791; другие, что оно действовало до 1813.

Несмотря на отсутствие определённости, считается доказанным, что четырнадцать человек принимали участие в заседаниях общества в течение долгого времени и во время периодов активной работы сообщества: Мэттью Болтон, Эразм Дарвин, , Ричард Эджуорт, Сэмюэл Джон Гальтон, Джеймс Кейр, Джозеф Пристли, Уиллиам Смол, Джонатан Стоукс, Джеймс Уатт, Джозайя Уэджвуд, Джон Уайтхёрст и Уильям Уайтерлинг.

К более широкой группе относятся Ричард Кирван, Джон Смитон, , Джон Мичелл, Петрус Кампер, Р. Э. Распе, Джон Баскервиль, , , Уильям Томсон, , Жан Андре Делюк, Джон Уилкинсон, , Джеймс Бриндли, , , , Джозеф Блэк, Джеймс Хаттон, Бенджамин Франклин, Джозеф Банкс, Уильям Гершель, Даниэль Соландер, , , , , .

Из-за отсутствия четко определенного членства в обществе некоторые историки критиковали «легенду Лунного общества», что привело к «смешиванию его и его действий с общим ростом интеллектуальной и экономической активности в провинциальной Британии восемнадцатого века». Другие специалисты считали это одной из сильных сторон общества: в докладе, почитанном в Музее Науки в Лондоне автор утверждал, что «(Лунное общество)…было наиболее значительным из всех провинциальных философских обществ, вероятно, потому что оно не было только провинциальным. Весь мир приезжал в Сохо (Хаус), чтобы встретиться с Болтоном, Уоттом или Смолом, которые были знакомы с самыми известными учёными Европы и Америки. Oткрытость общества означала, что любой мог быть приглашен на заседание».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научные общества Великобритании
Организации, основанные в 1765 году